Луна као српска група може да буде:
 Луна (денс група)
 Луна (рок група)

Види још 
 Луна (вишезначна одредница)